У историји сва четири гренд слем тениска турнира 149 тенисера је освајало неки од њих у појединачној конкуренцији. Овде су хронолошки наведени сви победници по годинама. У посебној колони су наведени година и турнир на којем су остварили прву победу. Једино су два тенисера успела да освоје сва четири гренд слема у истој години: Дон Баџ 1938. и Род Лејвер 1969. године.

Легенда:

Види још 

 Победници Гренд слем турнира — мушкарци појединачно
 Асоцијација тениских професионалаца

Референце 

 grandslamhistory.com: Winners

Тенис